Гузанов — русская фамилия.
 Гузанов, Алексей Анатольевич
 Гузанов, Виталий Григорьевич (1928—2006) — русский писатель и сценарист.
 Гузанов, Геннадий Иванович (1921—2016) — Герой Советского Союза.